Calhoun é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, a maioria dos quais assim nomeados em homenagem ao senador, secretário de estado e vice-presidente John Caldwell Calhoun:

 Condado de Calhoun (Alabama)
 Condado de Calhoun (Arkansas)
 Condado de Calhoun (Carolina do Sul)
 Condado de Calhoun (Flórida)
 Condado de Calhoun (Geórgia)
 Condado de Calhoun (Illinois)
 Condado de Calhoun (Iowa)
 Condado de Calhoun (Michigan)
 Condado de Calhoun (Mississippi)
 Condado de Calhoun (Texas)
 Condado de Calhoun (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos